В одиночному розряді тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 6-1, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Мануела Малєєва-Франьєре (півфінал)
 Відсутня

 Лариса Нейланд (чвертьфінал)
 Джиджі Фернандес (чвертьфінал)
 Лорі Макніл (1-ше коло)
 Енн Мінтер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Pan Pacific Open